Divakar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pradeep K. Divakar
 Pradeep Kumar Divakar